Sperberslohe ist der Name folgender Orte:

 Sperberslohe (Schernfeld), Hofgut in der Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Sperberslohe (Wendelstein), Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern